ИРЗ

 ИРЗ — Ижевский радиозавод
 ИРЗ — Иркутский релейный завод